Кен Мосделл (,  13 липня 1922, Монреаль —  5 січня 2006) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад 700 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1939 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 19 років, захищав кольори команд «Бруклін Амеріканс», «Чикаго Блек Гокс» та «Монреаль Канадієнс».

Загалом провів 773 матчі в НХЛ, включаючи 80 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Монреаль Канадієнс» — 1946, 1953, 1956, 1959.
 Перша команда всіх зірок НХЛ — 1954.
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1955.

Статистика

Посилання 
 

Уродженці Монреаля
Канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Нью-Йорк Амеріканс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти АХЛ‎